

Patronyme 

 Jean Sagols (1938- ), est un comédien, réalisateur et scénariste de série télévisée français.
 Thomas Sagols (1985- ),  est un acteur français de théâtre et de cinéma, spécialisé dans le doublage.
 Jacques Sagols (1929- ), est un Rugbyman français, ayant évolué au poste d'arrière à l’US Carmaux et à l'USA Perpignan.
 Aline Sagols (1967- ), est une joueuse française de rugby à XV, occupant le poste de troisième ligne à l’USAT XV Toulouges.